Заливането на Згориград и Враца от Mини „Плакалница“ на 1 май 1966 г. е най-пагубното наводнение (с над 500 жертви) в България.

„Плакалница“ 
Предприятието Mини „Плакалница“ във Врачанския балкан, както е широко известно по първия рудник, е преименувано на „Мир“ (по действащия тогава рудник) през 1957 г. То включва бившия рудник „Плакалница“, действащия рудник „Мир“ („Седмочисленици“ до 1957 г.), флотационна (обогатителна) фабрика „Мир“ край рудник „Мир“ и тяхното хвостохранилище „Мир“, разположено край южния край на с. Згориград. Добиват се оловно-цинкови руди и се обогатяват във фабриката. Закрито е през 1990-те години.

На 12 юни 1965 година известният руско-съветски специалист по контрол и експлоатация на хвостохранилища Павел Евдокимов изпраща експертното си заключение до тогавашния Комитет по химия и металургия в България, като казва, че върху низовия откос на стената на хвостохранилището има пукнатини, доказващи неговото свличане, и предупреждава, че може да се очаква катастрофа с човешки жертви и големи щети през април – май следващата 1966 г.

Ход на бедствието 
По време на първомайския празник на труда през 1966 г. се къса дигата на хвостохранилище „Мир“, вследствие на което Згориград и югозападните квартали по бреговете на река Лева с центъра на Враца са залети от 450 000 м³ маса от вода, кал, камъни, дървета с отровни утайки от тежки метали и цианиди. Официално тогава се съобщава за 107 загинали, според по-късни оценки жертвите на наводнението са над 500, ранени са 2000 души, разрушени са над 150 къщи.

Източници

Външни препратки 
 Трагедия от 1966-а: Потоп отнема живота на 107 души. Стена на хвостохранилище рухва след поройни дъждове, случаят е засекретен от властите – в сайта nova.bg на „Нова телевизия“, 29.06.2014
  Sgorigrad – Stava. Identiche sciagure /  Sgorigrad – Stava. Identical disaster / „Згориград – Става. Идентични бедствия“ (анотация с корица на книгата) , изд. Edizioni Arca (Лавис, Италия), 2009, ISBN 978-88-88203-52-2
 Трагедията в село Згориград (община Враца, България)  – в stava1985.it
 Една от най-големите трагедии в България на 1 май 1966, за която много хора не знаят – в zarata.info, 01.005.2017
 45 години от Потопа във Враца: Отровната стихия разруши 156 къщи, от тинята извадиха 118 обезобразени трупа. Над 310 семейства остават без дом. Покривите на 1000 къщи са отнесени – в blitz.bg, 29.04.2011
 Преди 50 години. Скъсана стена на хвостохранилище погребва над 500 души във Враца и Згориград – в epicenter.bg, 30.04.2016
 История на село Згориград – в sgorigrad.com
.

Плакалница
Плакалница
Плакалница
Враца
Враца
Враца
Плакалница
Плакалница
Община Враца
История на Враца
1960-те в България
1966 година